Иван Фёдорович Геринг (; 1748—1821) — русский военачальник, генерал-майор.

Биография 
Родился в 1748 году в лютеранской семье. Отец — Геринг Федор Иванович, мать — Конрад Мария Елизавета.

В 1758 году поступил на военную службу в чине капрала. С 1768 года — штык-юнкер, с 1789 — майор артиллерии, с 1794 — полковник артиллерии.

В 1779—1788 годах жил в Петербурге, в 1789—1795 годах — в Финляндии.

С 1797 года находился в отставке.

Умер в 1821 году.

Семья 
Дети:
 Петр Иванович Геринг (1796—1848),
 Екатерина Ивановна Геринг (1796—1875),
 Мария Ивановна Геринг (1800—1846),
 Александр Иванович Геринг (до 1813 — после 1838).

Награды 
 Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (№ 1521; 26 ноября 1803).
 Также награждён другими орденами Российской империи.

Примечания

Ссылки 
 

Генерал-майоры (Российская империя)
Артиллеристы Российской империи